Zuidwending (kanaal), een kanaaltje ten westen van de stad Groningen
 Zuidwending (Hoogkerk), een voormalig waterschap bij Hoogkerk
 Zuidwending (Veendam), plaats in de gemeente Veendam
 Zuidwending (kanaalwaterschap), een voormalig waterschap bij Zuidwending
 Zuidwendinge, een voormalig kloostervoorwerk bij Stitswerd
 Zuidwending (toponiem)